Herbergen steht für folgende bestehende oder ehemalige Ortsteile:
Herbergen (Liebstadt), Sachsen, Deutschland
Herbergen (Essen), Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen, Deutschland
Herbergen (Menslage), Landkreis Osnabrück, Niedersachsen, Deutschland
Herbergen (Achternholt), Landkreis Oldenburg, Niedersachsen, Deutschland
 Ērberģe, deutsch Herbergen, Bezirk Nereta, Lettland

Siehe auch
Herberge